Yūzō Tashiro (Fukuoka, 22 de julho de 1982) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Kashima Antlers.

Titulos
Kashima Antlers
 J-League: 2007,2008,2009
 Copa do Imperador: 2007
 Supercopa do Japão:2009

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Montedio Yamagata
Futebolistas do Sagan Tosu